Patrick O'Connor peut faire référence à :
 Patrick O'Connor (1966- ), un athlète jamaïcain ;
  (1991- ), personnalité irlandaise ;
  (1862–1923), homme politique australien ;
 , homme politique du Manitoba ;
  (1848–1932), évêque irlandais ;
  (1984- ), homme politique du Massachusetts ;
  (1955- ), personnalité de Chicago ;
  (1924–1990), lutteur néo-zélandais ;
  (1924- ), né Patrick Joseph O'Connor, poète irlandais ;
  (1879–1950), joueur de baseball ;
 Patrick O'Connor, pseudonyme de Leonard Wibberley (1915–1983).

Voir aussi